Sloot ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Sloot (1945–1999), niederländischer Fernsehtechniker
 Nicolina Maria Christina Sloot (1853–1927), niederländische Schriftstellerin, auch bekannt als Melati van Java 
 Pieter van der Sloot (1926–2014), niederländischer Ballett-Tänzer und -Choreograph
 Sabrina van der Sloot (* 1991), niederländische Wasserballspielerin
 Steven van der Sloot (* 2002), niederländisch-kamerunischer Fußballspieler